Bäckerwirt steht für:
 Bäckerwirt, Hausname von Schloss Kissing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Bäckerwirt, Gasthaus in Welden, Landkreis Augsburg, Bayern, siehe Unteres Schloss (Welden)